Nagakawa ist der Familienname folgender Personen:

 Akihiro Nagakawa (* 1972), japanischer Dartspieler
 Kanta Nagakawa (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Katsuhiro Nagakawa (* 1980), japanischer Baseballspieler
 Reiji Nagakawa (1928–2000), japanischer Schriftsteller und Übersetzer